John Beresford ist der Name folgender Personen:

* John Beresford (Staatsmann) (1738–1805), irischer Staatsmann
 John Beresford (Polospieler) (1847–1925), britischer Polospieler
 John Beresford (Fußballspieler, 1943) (* 1943), englischer Fußballspieler
 John Beresford (Fußballspieler, 1946) (1946–2003), englischer Fußballspieler
 John Beresford (Fußballspieler, 1966) (* 1966), englischer Fußballspieler
 John Claudius Beresford (1766–1846), irischer Politiker
 John George Beresford, (1773–1862), Erzbischof von Armagh
 John Beresford, 8. Marquess of Waterford (1933–2015), britischer Peer und Politiker (Conservative Party)